Margarinekrigen kan henvise til:

 Margarinekrigen (1885-1888) – politisk strid 1885-1888 om hvorvidt margarine skulle være tilladt i Danmark
 Margarinekrigen (fra 1972) – kamp i 1970'erne og 1980'erne om markedet mellem forskellige margarinefabrikker i Danmark